Елена Ефимовна Жилина (1890—1963) — советская российская актриса театра. Народная артистка СССР (1957).

Биография 
Елена Жилина родилась а в Казани.

Выступала на любительской сцене в Народном доме в Самаре.

В 1920—1922 годах училась в театральной студии при Наркомпросе в Казани (среди учителей — В. С. Зотов, 3. M. Славянова).

С 1921 года — актриса Казанского Большого драматического театра (ныне Казанский государственный академический русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова). В 1936—1942 годах — актриса Архангельского Большого драматического театра (ныне Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова). С 1942 — вновь играла в Казанском Большом драматическом театре. Актрисе хорошо удавались как комедийные роли, так и глубоко драматические.

Умерла 29 января 1963 года в Виннице.

Звания и награды 
 Народная артистка Татарской АССР (1944)
 Заслуженная артистка РСФСР (1950)
 Народная артистка РСФСР (1954)
 Народная артистка СССР (1957)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль

Творчество

Роли 
  — «Иванов» А. П. Чехова — Саша
 «Чужой ребёнок» В. В. Шкваркина — Караулова
 «День чудесных обманов» Р. Б. Шеридана — Дуэнья
 «Правда — хорошо, а счастье лучше» А. Н. Островского — Фелицата
 «Таланты и поклонники» А. Н. Островского — Домна Пантелевна
 «Мёртвые души» Н. В. Гоголя — Коробочка
 «Ревизор» Н. В. Гоголя — Анна Андреевна
 «Русские люди» К. М. Симонова — Мария Николаевна
 «Нашествие» Л. М. Леонова — Анна Николаевна Таланова
 «Враги» М. Горького — Полина Бардина
 «Старик» М. Горького — Захаровна
 «Лейпциг 1933» Л. В. Компанейца и Л. И. Кронфельда — Параскева Димитрова
 «Мать своих детей» А. Н. Афиногенова — Лагутина

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии:Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова
Персоналии:Казанский русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова